Flixton (Greater Manchester)
 Station Flixton
 Flixton (Lothingland), Waveney, Suffolk
 Flixton (North Yorkshire)
 Flixton (The Saints), Waveney, Suffolk